ZPW steht für:
 Zentrum Portugiesischsprachige Welt, Einrichtung der Universität zu Köln, siehe Claudius Armbruster

zpw steht für:
 Zaniza-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung